Google Bard ist ein angekündigtes Konkurrenzprodukt zu ChatGPT, das Googles eigene Sprachmodell-Anwendung (Language Model for Dialogue Applications, LaMDA) nutzt. Der Chatbot ist nach William Shakespeare benannt, der auch als „Bard of Avon“ (auf Deutsch: „Dichter von Stratford-upon-Avon“) bezeichnet wird.

Funktionsweise 
Ähnlich wie ChatGPT ist Google Bard ein AI-basierter Chatbot, der in einer gesprächsähnlichen Art eine Vielzahl von Fragen beantworten kann. Google behauptet, dass Bard durch die Verwendung von Online-Ressourcen originelle und hochwertige Antworten bereitstellt.

Der Chatbot von Google wird von Transformer, einem neuronalen Netzwerk-Modell, und LaMDA, Googles Sprachmodell, angetrieben. Überraschenderweise sind Transformer und das GPT-3-Sprachmodell beides die Grundlagen von ChatGPT. Google Research hat Transformer im Jahr 2017 entwickelt und veröffentlicht. LaMDA sorgte Mitte 2022 für Furore, weil einer von Googles Softwareingenieuren davon überzeugt war, dass LaMDA ein Bewusstsein entwickelt habe.

Nutzungsbedingungen 
Zurzeit (Stand 2/2023) haben nur wenige Personen Zugang zu Google Bard, die Öffentlichkeit kann es noch nicht testen. Google arbeitet jedoch an einer weitaus energieeffizienteren "leichtgewichtigen" Version, die in wenigen Wochen veröffentlicht werden soll.

Geschichte 
Vor einer Konferenz bezeichneten Google-Manager ChatGPT als Code Red, da die AI-basierte Plattform eine positive Resonanz von Nutzern auf der ganzen Welt erhalten hatte. In einem Blog-Beitrag gab Google bekannt, dass es Bard "vertrauenswürdigen Testern" zur Verfügung stellen wird, bevor es in den kommenden Wochen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Die Aktien des Unternehmens Alphabet fielen am 8. Februar 2023 an der Wall Street um 7,6 Prozent, was einem Rückgang an Marktkapitalisierung um mehr als 100 Milliarden US-Dollar entsprach. 
Dies war der größte Rückgang seit dem 26. Oktober 2022. Ursache war eine von Google veröffentlichte Demonstration auf Twitter, bei der Bard eine falsche Antwort bezüglich einer Entdeckung des James Webb Space Telescopes gab.

Einzelnachweise 

Bard
Künstliche Intelligenz
Chatbots